SV Babelsberg 03 (celým názvem: Sportverein Babelsberg 03 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v braniborském městě Potsdam. Založen byl v roce 1903 pod názvem SC Jugendkraft 1903. V roce 1945 došlo k jeho zrušení sovětskou okupační správou, stejný osud potkal všechny sportovní organizace v zóně. V letech 1949–1991 působil v městské části Babelsberg socialistický klub BSG Motor Babelsberg. Po znovusjednocení Německa došlo k obnovení starého klubu a to i se starým názvem. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Karl-Liebknecht-Stadionu s kapacitou 11 925 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl volejbalu, roller derby, basketbalu, šachů a skatu.

Historické názvy 
Zdroj: 

SV
 1903 – SC Jugendkraft 1903 (Sport-Club Jugendkraft 1903)
 1905 – FC Fortuna 05 Nowawes (Fußball-Club Fortuna 05 Nowawes)
 1919 – SV Nowawes 03 (Sportverein Nowawes 03)
 1938 – SV Babelsberg 03 (Sportverein Babelsberg 03)
 1939 – fúze s Sportfreunde Potsdam ⇒ SpVgg Potsdam 03 (Sportvereinigung Potsdam 03)
 1945 – zánik
 1991 – obnovena činnost pod názvem SV Babelsberg 03 (Sportverein Babelsberg 03 e. V.)

Motor
 1949 – BSG Karl Marx Babelsberg (Betriebssportgemeinschaft Karl Marx Babelsberg)
 1950 – BSG Motor Babelsberg (Betriebssportgemeinschaft Motor Babelsberg)
 1966 – fúze s SC Potsdam ⇒ název nezměněn
 1991 – zánik

Získané trofeje 
 Brandenburgischer Landespokal ( 9× )
 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10‡, 2010/11, 2015/16 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách

SpVgg Potsdam 03 (1933 – 1945) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1935–1938: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1938–1943: Bezirksliga Berlin-Brandenburg
 1943–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

BSG Motor Babelsberg (1949 – 1991) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1962: DDR-Liga
 1962–1968: DDR-Liga Nord
 1968–1971: Bezirksliga Potsdam
 1971–1972: DDR-Liga – sk. B
 1972–1973: Bezirksliga Potsdam
 1973–1980: DDR-Liga – sk. B
 1980–1981: Bezirksliga Potsdam – sk. 2
 1981–1984: DDR-Liga – sk. B
 1984–1989: DDR-Liga – sk. A
 1989–1991: Bezirksliga Potsdam

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

SV Babelsberg 03 (1991 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1991–1992: Bezirksliga Potsdam
 1992–1993: Landesliga Brandenburg Süd
 1993–1996: Verbandsliga Brandenburg
 1996–1997: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1997–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Nord
 2001–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2003: Fußball-Regionalliga Nord
 2003–2007: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2007–2010: Fußball-Regionalliga Nord
 2010–2013: 3. Fußball-Liga
 2013– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903
SV Babelsberg 03